Альберт Кабестани (; 26 июня 1980, Таррагона) — испанский мототриалист, 3-кратный чемпион мира по мототриалу, 4-кратный чемпион Испании, 24-кратный победитель «Триала Наций» в составе команды Испании.

Спортивная карьера 
Альберт Кабестани дебютировал в детском велотриале в возрасте 5 лет, а в 1990 году стал вице-чемпионом мира по велотриалу в младшей возрастной категории. В возрасте 12 лет Кабестани перешёл из велотриала в мототриал. В 1997 году, в возрасте 16 лет, он дебютировал в Чемпионате мира по мототриалу, а тремя годами позже одержал первую победу.

В 2002 году Кабестани выиграл чемпионский титул по мототриалу в закрытых помещениях, прервав пятилетнюю серию побед Дуги Лэмпкина.

Завершил активную карьеру после второй победы в Чемпионате мира по мототриалу на электрических мотоциклах и с 2021 года возглавляет триальное подразделение бренда Gas Gas.

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу на открытом воздухе

Результаты выступлений в Чемпионате мира по мототриалу в закрытых помещениях

Результаты выступлений в Кубке мира по мототриалу на электробайках

Результаты выступлений в Чемпионате Европы по мототриалу

Ссылки 
 Альберта Кабестани на сайте FIM
 Альберт Кабестани на Facebook
 Альберт Кабестани в Instagram
 Альберт Кабестани в Twitter

Примечания 

Родившиеся 26 июня
Родившиеся в 1980 году
Персоналии по алфавиту
Спортсмены по алфавиту
Мотогонщики по алфавиту
Мотогонщики Испании
Мототриалисты